Джей-ліга 1995 — 3-й сезон чемпіонату Японії з футболу. Титул у 1-й раз здобула Йокогама Марінос.

Турнірна таблиця

Символічна збірна 
Символічна збірна чемпіонату:
 Кікуті Сінкіті
 Сома Наокі
 Іхара Масамі
 Судзукі Масахару
 Гвідо Бухвальд
 Хасіратані Тецудзі
 Бісмарк
 Фукуда Масахіро
 Міура Кадзуйосі
 Драган Стойкович
 Морісіма Хіроакі

Примітки

Джерела 
 RSSSF 

1995 у футболі
Чемпіонат Японії з футболу